Nicolas Robin, né le  à Lannion, est un acteur français.

Biographie 

Aîné d'une famille de deux enfants, Nicolas Robin grandit entre la mer et la campagne, en Bretagne. Il fait ses études à Morlaix où il obtient son bac S, puis poursuit ses études à Rennes où il obtient un BTS de commerce international.

Très proche de la nature et des animaux, il monte beaucoup à cheval (concours CSO, dressage…) et pratique de nombreuses activités sportives et musicales (guitare, chant).

Carrière 
En 1998, alors qu'il entre au collège, il est repéré par José Pinheiro pour interpréter le premier rôle enfant de son téléfilm L'Instit , tourné à Morlaix. À la suite de cette expérience, il obtient un agent et commence sa carrière d'acteur.

En 1999, il tourne dans un épisode du Commissaire Moulin avec Yves Rénier puis en 2000 Vent de poussière de Renaud Bertrand. Tout en poursuivant ses études, .

Pour les besoins du bac, ses parents lui demandent de se consacrer a ses études et de mettre entre parenthèses sa carrière d'acteur. Après son bac S, il enchaîne avec un épisode de Navarro avec Roger Hanin ; Voltaire et l'affaire Callas de Francis Reusser et est l'un des guests principaux de Nos années pension (France 2).

En 2008, il apparaît dans l'Armée du Crime de Robert Guédiguian avec Simon Abkarian, Virginie Ledoyen et Robinson Stévenin, puis rejoint la distribution du Roi de l'évasion d'Alain Guiraudie présenté à la quinzaine des réalisateurs du festival de Cannes.

Mais c'est en 2010 qu'il est révélé par la réalisatrice belge Marion Hänsel qui lui confie le rôle principal de son long métrage Noir Océan présenté à la Mostra de Venise, puis au Toronto International Film Festival, au Festival de Pusan (Corée), à Sao Paulo, Namur… .

Il poursuit avec Poupoupidou de Gérald Hustache-Mathieu aux côtés de Jean-Paul Rouve et Sophie Quinton, et Notre enfant de Christian Bonnet.

, il part ensuite à New York pendant plusieurs mois pour se former avec John Strasberg à l'Actors Studio et au Michael Howard Studio.

De retour en France, il tourne fin 2011 Ma bonne étoile d'Anne Fassio aux côtés de Claude Brasseur et Christophe Lambert.

En 2012, il participe à Hôtel Normandy de Charles Nemes puis part au Portugal pour tourner Odysseus de Stéphane Giusti. Il enchaîne avec Faims, un court métrage de Géraldine Boudot.

 dans le projet  (exposition au Festival de Cannes suite DIOR et magazines) : Emerging talents of Contemporary Cinema.

En 2014 il est Yves André dans Belgian Disaster de Patrick Glotz. Il tourne en 2015 dans The Program réalisé par Stephen Frears.

En 2017, il est le caporal Theodore dans Nos patriotes de Gabriel Lebomin et le père Sébastien dans La Confession de Nicolas Boukhrief.

Il incarne le personnage principal de la mini-série Screened réalisée par Olivier Abbou.

Filmographie

Cinéma

Télévision

Théâtre 
 
2001 : Le Réveillon tragique, de Jacques Prévert

2002 : Gavroche, Festival inter-régional de théâtre de Pont l'Abbé (Meilleure interprétation masculine)

Notes et références

Liens externes 

 

Acteur français de cinéma
Naissance en octobre 1987
Naissance à Lannion
Naissance dans les Côtes-du-Nord